Het ATP-toernooi van Sopot 2004 werd van 9 tot en met 15 augustus gespeeld in de Poolse stad Sopot. De wedstrijden vonden plaats op de gravelbanen van de Sopocki Klub Tenisowy.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Sopot
ATP-toernooi van Sopot